Тонала има више значења:

 Тонала
 Општина Тонала (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тонала (Тонала, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тонала, Сересо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тонала (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тонала (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тонала, насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Тонала (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тонала (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тонала (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тонала (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику